Die Seguros Bolívar Open Pereira 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. März 2013 in Pereira stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013, sowie der Turnierserie Seguros Bolívar Open, die in verschiedenen kolumbianischen Städten in unterschiedlichen Kategorien ausgetragen wurde. Gespielt wurde im Freien auf Sand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 24. und 25. März 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Die Qualifikanten waren Jozef Kovalík, Federico Gaio, David Souto und Iván Endara.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Pereira (Kolumbien)